Штатслига A 1951/1952 () — 41-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 25 августа 1951 года и закончился 15 июня 1952 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1951/1952 на rsssf.com 
 Сезон 1951/1952 на сайте austriasoccer.at 

1951/1952
Спорт в Австрии в 1951 году
Спорт в Австрии в 1952 году
Австрия
Австрия